Hanussen steht für
 Erik Jan Hanussen, eigentlich Hermann Steinschneider (1889–1933), österreichischer Trickkünstler und Hochstapler

Spielfilme:
 Hanussen (1955), u. a. mit O. W. Fischer, Liselotte Pulver und Klaus Kinski
 Hanussen (1988), u. a. mit Klaus Maria Brandauer und Ildikó Bánsági